Рустамя́н — армянская фамилия. Известные носители:

 Рустамян, Армен Езнакович (род. 1960) — депутат парламента Армении.
 Рустамян, Вардкес Аршакович (1908—1984) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Рустам (значения)